Milospium är ett släkte av svampar. Milospium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Milospium